Макрайтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макрайтер, Джон  (1837 — 1911) — шотландский пейзажист.
  — бывший ректор Эдинбургского университета, политический комментатор и телеведущий.